Didier Meillerand, né le 12 juin 1966 à Lyon, dans le Rhône, est un journaliste et producteur de contenus audiovisuels pour des chaines de télévisions, de radios et pour des médias numériques.

Il est le fondateur du Psychodon, agir pour la santé mentale.

Biographie 

Issu d’une famille d’agriculteurs, ses parents sont artisans dans les métiers de bouche à Lyon. Didier Meillerand passe son enfance dans le quartier populaire des Minguettes à Vénissieux. Il rejoint ensuite le collège Saint-Louis sous contrat d’association avec l’État, il poursuit au lycée Jean-Baptiste de la Salle dans le  arrondissement de Lyon avant de rejoindre l’université.

Didier Meillerand grandit dans un environnement familial très touché par la maladie mentale, de nombreuses personnes de son entourage vivent avec des pathologies psychiques, en premier lieu, son frère aîné, atteint d’un trouble schizophrénique. Il est affligé par le suicide de son cousin qui avait juste la trentaine et qui était dépendant aux drogues.

Après un parcours universitaire et une psychanalyse entamée jeune, il rejoint le monde du journalisme et fait des interviews de nombreuses personnalités avec la volonté éditoriale de questionner et de sensibiliser aux sujets caritatifs et aux engagements sociétaux des entreprises.

Par la suite, il consacrera son travail à la sensibilisation à la santé mentale. 

Lors de l’interview, de Xavier Fontanet alors Président d’Essilor, il fait le rapprochement avec la maladie psychique de son frère. Comme lui, il entend des voix de personnes qu’ils ne voient pas et il parle à des personnes qu’ils ne voient pas : l’oreillette de la régie, les auditeurs à la radio ou à la télévision.

Débuts à la radio (1988-2005) 
Après une licence en sciences économiques et sociale à l’université Lyon 2, Didier Meillerand poursuivra ses études en filière de psychologie et sociologie du travail à l’université Aix (LEST : Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail, CNRS) Il se forme ensuite au métier du journalisme au CFPJ à Paris.

Dès 1988, Didier Meillerand fait ses débuts à la radio  « Lyon Première », il présente des flashs d’informations et des soirées d’élections municipales. En parallèle, il anime « l’essentiel du bien-être » une émission sur RTL en PACA. 

Dans la même période, il produit également pour Fun Radio « Tremplin vers l’emploi » diffusé lors des décrochages régionaux en Rhône Alpe pendant le Loving Fun

Journaliste de RCF à BFM (2005-2017) 
Dans les années 2000, Didier Meillerand rejoint le réseau national RCF (Radios Chrétiennes Francophone) il présente au siège de Bayard Presse pendant 10 ans l’émission « Hommes et entreprises » un face à face de 25 minutes avec un chef d’entreprise. Il donne à des dirigeants l’opportunité de s'exprimer sur leur parcours de vie d'entrepreneur, leurs valeurs avec comme angle d’attaque la richesse des ressources humaines.

Il reçoit, Emmanuel Faber (Danone), Michel-Édouard Leclerc (Leclerc), Xavier Fontanet (Essilor), Fréderic Oudea (Société Générale), Augustin De Romanet (ADP) et un grand nombre d’autres dirigeants français et européens. 

Il produit également « Hommes et entreprises » dans les studios du parlement européens à Bruxelles

Lors du G20 de Cannes, il fait l’interview de Nicolas Sarkozy.

En concomitance, pendant 5 ans, Didier Meillerand couvre le festival de Ramatuelle dans le Var aux côtés de Jean-Claude Brialy, avec le soutien de Jacqueline Franjou et de la municipalité de Ramatuelle.

Il y produit « les coulisses du festival », des interviews des célébrités sont diffusées chaque jour avant le spectacle sur NRJ Saint-Tropez et RTL :  Il enregistre Juliette Greco, Sheila, Marc Lavoine, Robert Hossen, Jeanne Birkin…

Didier Meillerand rejoint ensuite BFM où il propose une nouvelle émission sur BFM Business  : A But Non Lucratif. Trois acteurs du non profit sont sur le plateau, une entreprise mécène, une association et un bénéficiaire sur les territoires. Il offre une tribune aux organisations qui coconstruisent et investissent ensemble en faveur de l’intérêt général. Il reçoit des chefs d’entreprises du CAC40, des ETI, des PME, qui s’engagent pour le bien commun.

Dans la lignée de l’émission A But Non Lucratif, il organise une soirée : les Non Profit Awards, au siège de Microsoft à Paris, qui récompensent des actions d’intérêt général coconstruites par des entreprises et des associations, ONG ou fondations, il présente cette soirée avec Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft.

Engagements associatifs 

En 2017, Didier Meillerand publie un témoignage, La poire en bois, Grandir avec un frère schizophrène. Il souhaite que la souffrance des frères et sœurs des personnes en situation de handicap psychique soit aussi entendue. Il révèle combien la différence de son frère lui a ouvert l’esprit dans sa vie et dans son métier à la radio ou la télévision. Philippe d’Ornano, Président du groupe Sisley signe la préface comme Emmanuel Fabert (Danone) il témoigne de la maladie psychique dans sa famille. Les dirigeants d’entreprises commencent à lever le tabou.

Durant cette même année, il décide de fonder le Psychodon, agir pour la santé mentale, sur le modèle du Téléthon pour la myopathie ou le Sidaction pour le Sida. 

Il réunit des mécènes fondateurs qui sont le groupe Vivendi, la fondation Sisley d’Ornano et le groupe ORPEA .

En juin 2017, le premier show du Psychodon a lieu au Théâtre de l'Œuvre, à Paris, avec Olivia Ruiz, Didier Gustin, et d’autres artistes qui commencent à s’engager pour la santé mentale. 

En 2018, le Psychodon investit la scène de l'Olympia, avec Yannick Noah, Chimène Badi, Dave, les Fatals Picards, … Le Groupe Canal + accueille et soutien le Psychodon sur ces chaines : la soirée est pour la première fois diffusée à la télévision sur la chaine C8 

Depuis, l’Olympia du Psychodon, agir pour la santé mentale, réunit tous les ans, les personnes concernées ainsi que leurs familles, les associations, les porteurs de projets venus des territoires, autour de grands artistes qui chantent pour la santé mentale, aux côtés du parrain Yannick Noah. Des grands noms de la chanson se mobilisent chaque année : Thomas Dutronc, Pascal Obispo, Pomme, Kendji, Julien Clerc, Wejdene, Bilal, Black M, Zaz, Christophe Willem, Gaëtan Roussel, Joyce Jonathan, Claudio Capéo, …

Actualités 
Didier Meillerand anime toutes les semaines des émissions de radio et de télévision :

Tous les dimanches à 9h00 sur la chaine C8, il présente « Le post positif », ou il reprend une citation célèbre, une référence scientifique littéraire ou philosophique, pour inviter les téléspectateurs à prendre soin de sa santé mentale.

Pour la télévision il coordonne avec Havas Paris la création du spot « l’attente » réalisé par Thomas Bidegain 

Tous les samedis de 13h30 à 14h sur Sud Radio, il anime « La roue des émotions » en compagnie d’un invité tel un expert, un psychologue, une personnalité, pour décrypter l’actualité par le prisme des émotions et sensibiliser à la santé mentale.

Publications 
 La poire en bois : Grandir avec un frère Schizophrène, Paris, éditions Le Texte Vivant, 20 octobre 2017, 120p. 
 Burn-out chez les moins de 30 ans : et si la crise sanitaire levait le tabou ?, Les Échos, Marion Simon-Rainaud, Didier Meillerand, Publié le 29 avr. 2021

Notes et Références

Liens externes 

Naissance en juin 1966
Naissance à Lyon
Journaliste française du XXIe siècle
Journaliste française du XXe siècle
Producteur français de télévision